Самылково — название населённых пунктов в России:

 Самылково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Самылково — деревня в Сямженском районе Вологодской области.